Rosenkogel heißen:

Rosenkogel (Seckauer Tauern), 1918 m, Berg an Sommertörl bei Möderbrugg und Gaal in der Obersteiermark
Rosenkogel (Wölzer Tauern), 1887 m, Berg bei Pusterwald in der Obersteiermark
Rosenkogel (Karawanken), Hruški vrh, 1776 m, Berg bei Rosenbach und Jesenice, österreichisch-slowenische Grenze (Karawankentunnel)
Rosenkogel (Hohe Schrott), 1602 m, Berg im Toten Gebirge bei Bad Ischl im Salzkammergut, Oberösterreich
Rosenkogel (Osterhorngruppe), 1487 m, Berg beim Pass Gschütt in der Gosau im Salzkammergut, Oberösterreich
Rosenkogel (Hohe Veitsch), 1397 m, Berg beim Seebergsattel in der Obersteiermark
Rosenkogel (Lavanttaler Alpen), auch Spitzkogel, 1362 m, Berg in der Koralpe bei Stainz, Weststeiermark
Hoher Rosenkogel, 1359 m, Berg beim Bad Ischler Salzberg im Salzkammergut, Oberösterreich
Großer Rosenkogel (Totes Gebirge), 1190 m, und Kleiner Rosenkogel 1165 m, Berg beim Bad Ischler Salzberg im Salzkammergut, Oberösterreich
Rosenkogel (Gutensteiner Alpen), Großer Rosenkogel 841 m, Kleiner Rosenkogel ca. 760 m, bei der Hohen Mandling zwischen Piestingtal und Berndorf, Niederösterreich
Rosenkogel (Oststeirisches Hügelland), 624 m, Berg bei Weiz in der Oststeiermark

 Rosenkogel (Gemeinde Stainz), Ortsteil von Stainz, Bezirk Deutschlandberg, Steiermark